San Giustino (Umbrië), gemeente in de Italiaanse provincie Perugia (regio Umbrië)
 San Giustino (titelkerk), kerk in Rome
 San Giustino Valdarno, een plaats in de Italiaanse gemeente Loro Ciuffenna